Läderlappen kan syfta på:

 Läderlappar – en familj i ordningen fladdermöss
 Läderlappen – svenskt originalnamn för seriehjälten Batman, användes mellan 1951 och 1990.
 Läderlappen –  en amerikansk filmserie från 1943, se Batman (filmserie)
 Läderlappen (TV-serie) – en amerikansk TV-serie som producerades 1966–1968
 Läderlappen (film) – en amerikansk actionkomedifilm från 1966
 Läderlappen (operett) – en operett i tre akter med musik av Johann Strauss d.y.
 Läderlappen (1958) – en svensk TV-film baserad på operetten från 1958

Se även
 Cabaret Läderlappen – en återkommande kabaré som under andra halvan av 1910-talet framfördes på Hotell Gillet i Stockholm

Referenser